Белвер () — португальська власна назва.

Топоніми

Белвер (Гавіан) — парафія.
 Белвер (Карразеда-де-Ансіайнш) — парафія.